Emerton ist der Name von:

 Audrey Emerton, Baroness Emerton (* 1935), britische Politikerin
 Brett Emerton (* 1979), australischer Fußballspieler
 John Emerton (1928–2015), britischer Theologe und Geistlicher
Matthew Emerton (* 1971), australischer Mathematiker